

Nazionale nel dettaglio

Palmarès

Allenatore

Competizioni nazionali

Zurigo: 2008-2009

Altri progetti

Collegamenti esterni